Појам Тахо може да се односи на:

 Тахо (река), или Тежо река у Шпанији и Португалији
 Тахо (језеро), је језеро у Сједињеним Америчким Државама